:

 The Flying Fool, film muet sorti en 1925 avec Gaston Glass
 The Flying Fool, film américain réalisé par Tay Garnett et sorti en 1929
 The Flying Fool, film britannique réalisé par Walter Summers et sorti en 1931
 The Flying Fool, pièce de théâtre d'Arnold Ridley et  Bernard Merivale